Puiforcat peut désigner :
Jean Puiforcat (1897-1945) un orfèvre français de la maison d'orfèvrerie homonyme ;
L'entreprise Puiforcat ;
Trophée Puiforcat, un trophée de golf.